Альфред Клар
 Клар, Альфред (1848—1927) — немецкий театральный критик, историк литературы и драматург.
 Клар, Альфред (1904—1944) — австрийский политик, деятель коммунистического движения, член Коммунистической партии Австрии.